Николай Николаевич Харузин (1865, Москва — 25 марта (7 апреля по новому стилю) 1900, Москва) — российский этнограф, один из основателей российской этнографии, историк и археолог, последователь эволюционной школы. Его исследования посвящены обычному праву, религиозным представлениям, истории жилища, особенностям семейных и родовых отношений у разных народов. Среди работ Харузина, считающихся классикой российской этнографии, — исследования традиционной культуры (включая обряды и традиционные верования) саамов, хантов, манси, финнов.

В своих работах (например, в монографии «Русские лопари», 1890) применял метод комплексного изучения материала, учитывая, наряду с этнографическими данными, данные смежных дисциплин.

Биография 
Родился  года в богатой семье московских купцов. В 1885 году окончил 4-ю Московскую гимназию. В 1891 году окончил естественное отделение физико-математического факультета Московского университета.

С 1886 (то есть ещё со студенческих лет) по 1896 год вёл полевые этнографические работы (в том числе со своей сестрой Верой Николаевной) в различных регионах Российской империи — в Крыму, на Кавказе, в Прибалтике, Сибири, в Архангельской и Олонецкой губерниях. Вёл большую архивную работу, занимался систематизацией этнографических материалов, собранных в XVIII—XIX веках.

В 1892 году он совершил поездку в Германию и Францию, где изучал историю, знакомился с коллекциями местных этнографических музеев, посещал лекции профессоров, среди которых были Шарль Летурно (известный французский эволюционист), Г. Мортилье, один из теоретиков «трёх ступеней» (охота — скотоводство — земледелие; данные воззрения были наследством ещё учения А. Бастиани), и другие.

В 1889—1893 годах был секретарём этнографического Отдела общества любителей естествознания; издавал и редактировал «Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России», принимал важнейшее участие в развитии журнала «Этнографическое обозрение» (1889): Первым и главным поприщем его писательской деятельности был орган Отдела «Этнографическое обозрение». С первого года нашего издания (1889) вплоть до текущего [1900] нет ни одной книжки, в которой мы не встретили бы имени Н. Харузина….

Н. Н. Харузин первым в России (с 1898 года) начал читать курс этнографии в высших учебных заведениях — Московском университете (приват-доцент) и Лазаревском институте восточных языков.

Скончался  года. Могила находится в западной части Новодевичьего монастыря.

Два его брата и сестра также занимались этнографией:
 Харузин, Михаил Николаевич (1860—1888) — исследователь обычного права народов России;
 Харузин, Алексей Николаевич (1864—1933) — этнограф, археолог и антрополог;
 Харузина, Вера Николаевна (1866—1931) — этнограф, первая в России женщина-профессор этнографии.

Библиография 

 О нойдах у древних и современных лопарей // Этнографическое обозрение. Кн. I. — , 1889
 Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда Олонецкой губернии. — , 1889
 
 Обзор доисторической археологии в Балтийских губерниях. — Ревель, 1893.
 Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда Олонецкой губернии // Олонецкий сборник. Вып. 3. — Петрозаводск, 1894
 
 
 История развития жилища у кочевых и полукочевых тюркских и монгольских народностей России // Этнографическое обозрение. — Кн. XXIX—XXX. — № 2. — 1896
 О некоторых сведениях по истории Коккенхузена. — , 1896
 Очерки первобытного права. Семья и род. — , 1898
 Медвежья присяга и тотемические основы культа медведя у остяков и вогулов // Этнографическое обозрение. Кн. XXXVIII. — № 3. — 1898
 Этнография, лекции, читанные в Московском университете. Часть общая и материальная культура. — : Вып. I, 1901
 Этнография, лекции, читанные в Московском университете. Семья и род. — : Вып. II, 1903
 Этнография, лекции, читанные в Московском университете. Собственность и первобытное государство. — : Вып. III, 1903
 Этнография, лекции, читанные в Московском университете. Верования. — : Вып. IV, 1905

Примечания

Литература 
 Миллер В. Ф. Николай Николаевич Харузин (некролог) // Этнографическое обозрение. — Кн. XLV. — № 2. — 1900. — С. 1—12. (Библиографический перечень печатных работ Н. Н. Харузина. — С. 12—14)
 
 
 
 Этнография. Лекции. — Ч. 1. 1901.
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2011. — Т. 3. — С. 224. — ISBN 978-5-8430-0127-8 (т. 3)

Ссылки 
 
 
 Харузин Николай Николаевич.

Выпускники 4-й Московской гимназии
Исследователи саамской культуры
Этнографы Российской империи
Похороненные в Новодевичьем монастыре